Rise Sogn henviser til flere artikler:
 Rise Sogn (Aabenraa Kommune) – et sogn i Aabenraa Kommune (tidl. Rødekro Kommune) og i Aabenraa Provsti
 Rise Sogn (Ærø) – et sogn i Ærø Kommune (tidl. Ærøskøbing Kommune) og i Langeland-Ærø Provsti (tidl. Ærø Provsti)